Dawei bezeichnet:

 Dawei, Hafenstadt im südlichen Myanmar
 Dawei (Distrikt), Distrikt der Tanintharyi-Region, Myanmar
 Dawei (Baohe) (大圩镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Baohe in der chinesischen Provinz Anhui
 Dawei (Emeishan) (大为镇), Großgemeinde der Stadt Emeishan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Dawei (Gangbei) (大圩镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Gangbei im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Dawei (Jianghua) (大圩镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Jianghua in der chinesischen Provinz Hunan
 Dawei (Lingchuan) (大圩镇), Großgemeinde im Kreis Lingchuan im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China